CCIF peut désigner les éléments suivants :
 Canadian Collision Industry Forum.
 Centre catholique des intellectuels français, fondé dans la clandestinité en 1941 à l’initiative de philosophes et d’historiens, le Centre catholique des intellectuels français  exerça une influence considérable dans les milieux intellectuels français jusqu'en 1976.
 Chambre de commerce et d'industrie Fribourg, association qui a pour but de favoriser l'économie de canton de Fribourg, en Suisse.
 Chambre de Commerce France Italie, elle a pour mission de développer la coopération et les relations commerciales, industrielles et financières entre la France et l'Italie.
 China Children Insurance Foundation, fondation de l'assurance pour les enfants de Chine.
 Club de Croisière d'Ile-de-France, club de Voile à Paris.
 Collectif contre l'islamophobie en France.
 Comité consultatif international des communications téléphoniques à grande distance, il a fusionné avec le CCIT en 1956 pour former le CCITT.

Notes et références